Seco Herrerano 
 Biografies:
 Aurora Seco Torrecillas (Cadis, 1954), química i catedràtica espanyola en tecnologies del medi ambient 
 Carlos Seco Serrano
 Manuel Seco Reymundo
 Ramon Seco García (Tomelloso, 1941), ciclista català professional entre 1961 i 1962 
 Ventura Seco, cartògraf val·lisoletà, conegut principalment pel seu plànol de Valladolid de 1738